Prütz ist der Familienname folgender Personen:

 Max Prütz (1876–1945), deutscher Politiker (Deutsche Staatspartei)
 Siegfried Prütz (1900–1939), deutscher Kunstschmied und Maler

Siehe auch

 Prutz (Begriffsklärung)